

Cinema 
Una voce per gridare (Light It Up) – film del 1999 diretto da Craig Bolotin

Musica 
Light It Up – album degli Stromkern del 2005
Light It Up – album dei Rev Theory del 2008
Light It Up – singolo dei Rev Theory del 2008, dall'album omonimo
Light It Up – singolo dei Blood Red Shoes del 2010, dall'album Fire Like This
Light It Up – singolo di DJ Antoine del 2014
Light It Up – singolo dei Major Lazer del 2015
Light It Up – singolo di Marshmello con Tyga e Chris Brown del 2019